() — один из крупнейших Интернет-порталов в Японии. Главный офис находится в токийском специальном районе Минато. Крупнейшим пакетом акций владеет Z Holdings. Сайт Yahoo! Japan объединяет поисковую систему, бесплатный сервис электронной почты, новостной сайт и онлайн-аукцион. По данным alexa.com, Yahoo! Japan является самым популярным интернет-ресурсом в Японии.

История 
Yahoo! Japan Corporation была основана в январе 1996 года Масаёси Соном, создателем компании SoftBank. В апреле 1996 года начала работать служба поиска информации на японском языке.

4 ноября 1997 года компания зарегистрирована на JASDAQ, 28 октября 2003 года на Токийской фондовой бирже и в 2005 году стала частью фондового индекса Nikkei 225.

В июле 1998 года были запущены сервисы My Yahoo!, Yahoo! Message Boards, Yahoo! Game и Yahoo! Pager. В сентябре 1999 года компанией были запущены интернет-магазин  и первый в Японии онлайн-аукцион — . В июне 2000 года запущен сервис Yahoo! Mobile для мобильных телефонов. В августе 2000 года введён Demographic Targeting ads, продукт, позволяющий рекламодателям фильтровать целевых пользователей по полу, возрастным группам и интересам. В сентябре 2000 года введён депозитный сервис для Yahoo! Auctions. В марте 2001 года в Аояме состоялось открытие Yahoo! Cafe, в котором пользователи могут испытать скорость широкополосного соединения. В мае 2001 года введена система личной идентификации в Yahoo! Auctions. В июне 2001 года было объявлено о начале работы интегрированного широкополосного сервиса Yahoo! BB. 

В марте 2000 года произошло объединение с GeoCities и broadcast.com Japan, в сентябре 2000 года с корпорацией P.I.M. В сентябре 2001 года eGroups KK стала дочерним предприятием Yahoo! Japan, а в декабре 2001 года дочерним предприятием стала корпорация e-Shopping! Books. В феврале 2002 года дочерним предприятием стала корпорация BridalConcierge. В августе 2002 года создано дочернее предприятие UniCept.

В июле 2000 года было превышено 100 миллионов просмотров страниц в день, в августе 2001 года — 200 миллионов просмотров страниц в день, в мае 2002 года — 300 миллионов просмотров страниц в день, в октябре 2004 года — 1 миллиард просмотров страниц в день.

Сервисы 
 My Yahoo! — сервис, позволяющий настраивать персональные страницы Yahoo! Japan для личного пользования, изменяя различные параметры и подстраивая под себя. На персональной странице могут быть размещены списки, новости, почта, погода, сайты, RSS, а также можно изменять фон страницы.
  — онлайн-аукцион.
  — интернет-магазин.
  — объединение услуг Yahoo!地図 (карты), Yahoo!グルメ (для гурманов) и Yahoo!路線情報 (информация о маршрутах). Аналог Google Maps.
  — сервис, дающий исчерпывающую информацию о налогах, недвижимости и акциях Японии.
  — сервис для детей, на котором собраны детские сайты, а также позволяющий фильтровать поиск для детей.
  — бесплатная служба электронной почты.
  — служба обмена мгновенными сообщениями.
  — чат.
  — доска объявлений.
  — сервис, в котором пользователи задают вопросы и отвечают на вопросы других пользователей.
 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 GyaO!
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Примечания 

Yahoo!
Телекоммуникационные компании Японии
Компании, основанные в 1996 году
Сайты, появившиеся в 2000 году
Новостные сайты
Сайты Японии